Международный фестиваль азиатского кино () — кинофестиваль, с 1995 года проводящийся ежегодно во французском городе Везуль, расположенном в департаменте Верхняя Сона, в исторической области Франш-Конте.

Ежегодно фестиваль посещают около 30 000 зрителей, которые могут в рамках фестивальной программы посмотреть более 90 фильмов. Это старейший и крупнейший в Европе фестиваль азиатского кино и единственный, на котором представлены фильмы со всего азиатского континента, от Ближнего до Дальнего Востока.

Программа 
Каждый год 90 фильмов бывают представлены в семи разделах : 
 «Лица кино современной Азии», которая позволяет обнаружить самые новые фильмы, впервые выходящие в международный, европейский или французский прокат
 Тематический раздел с ежегодно меняющейся темой
 Одна или несколько ретроспектив или обзор кинематографа или профессионалов кино отдельной страны
 Раздел «молодёжное кино»
 Раздел «документальные фильмы»
 Раздел «азиатская анимация»
17 конкурсных фильмов (полнометражных художественных и документальных фильмов) на фестивале впервые выходят в международный, европейский или французской прокат.

Награды 

На фестивале вручается 12 премий :
 Золотой велосипед () вручается региональным советом Бургундии — Франш-Конте,
 Гран-при и Премия жюри присуждается международным жюри
 Почётный Золотой Велосипед (), предлагаемых  и города Везуль.
 Приз NETPAC от жюри NETPAC ()
 Приз имени Эмиля Гиме от жюри Музея Гиме из Парижа
 Приз INALCO и специальный Приз («голос сердца», ) от жюри Национального института восточных языков и цивилизаций
 Приз критики — премия пресс-жюри
 Приз молодёжного жюри, состоящего из юных зрителей
 Приз школьного жюри
 Приз зрительских симпатий за художественный фильм в жанре фантастики
 Приз зрительских симпатий за документальный фильм

Места проведения 

Церемонии открытия и закрытия проходят в Театре Эдвиж Фёйер (фр.), в то время как показы фильмов проходят в «Majestic — Espace des Lumières», обширном мультиплексе на 1 893 места, распределённых по 10 конференц-залам.

Pays participants

Примечания

См. также

Статьи по теме 
 Везуль
 Фестиваль Жака Бреля
 Список фестивалей кино

Внешняя ссылка 
 Официальный сайт FICA

Фестивали, появившиеся в 1995 году
Кинофестивали Франции
Верхняя Сона
Кинематограф Азии